Lajes (navio) — cargueiro brasileiro afundado em 1942

Portugal 
Lajes (Seia) — antiga freguesia
Lajes (Gaula) — sítio na ilha da Madeira
Lajes (Sátão) — aldeia

Municípios dos Açores 
Lajes das Flores
Lajes do Pico

Freguesias
Lajes (Praia da Vitória) — dos Açores
Lajes das Flores (freguesia)— do município homónimo
Lajes do Pico (freguesia)

Brasil 
Rio Lajes — em Sergipe
Lages (Maranguape) — distrito no Ceará
Lages Futsal — clube da cidade de Lages

Municípios 
Lages — em Santa Catarina
Lajes (Rio Grande do Norte)
Lajes Pintadas — no Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos